Просперо — персонаж пьесы Шекспира «Буря».
 Просперо (спутник) — спутник Урана, названный в честь персонажа «Бури».
 Просперо X-3 — искусственный спутник Земли.
 Просперо — персонаж сказки Юрия Олеши «Три толстяка».
 Просперо — планета Вселенной Warhammer 40.000
 Просперо — песня панк-рок-группы Brutto из альбома Родны Край

Prospero 
 Prospero (англ.) — канадская индустриальная группа из Торонто.
 Prospero — компьютерная игра, нереализованный проект конца 1990-х годов компании Valve Software.

См. также 
 Проспер